Chahār Burjak är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Nimruz, i den sydvästra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Chahār Burjak är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Chahār Burjak är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Nimruz